Лата — может означать следующее:

 Лата (Жёлтая звезда) — отличительный знак евреев в Третьем рейхе.
 Лата — психическое расстройство жителей Юго-Восточной Азии.
 Лата (округ, Айдахо) — округ в штате Айдахо.
 Лата (Соломоновы острова) — город на Соломоновых островах.
 Лата (приток Лобвы) — река в России.
 Лата (вулкан) — высочайшая вершина Американского Самоа.

Фамилия 
 Лата, Николай Филиппович (род. 1949) — начальник Запорожского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
  (род. 1938) — индийская певица.